Hoxie kan syfta på:

 Hoxie, Arkansas
 Hoxie, Kansas